Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 1968 года проводились как среди мужчин, так и среди женщин. Принимал соревнования Олимпийский бассейн имени Франсиско Маркеса.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
Плавание в Мексике
1968 год в водных видах спорта